В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Arizona 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Сабін Аппельманс здобула титул, у фіналі перемігши Чанду Рубін 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Джиджі Фернандес (2-ге коло)
  Жулі Алар (півфінал)
  Сабін Аппельманс (переможниця)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)

 Відсутня
 Маріанн Вердел (2-ге коло)
 Барбара Ріттнер (1-ше коло)
 Деббі Грем (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1991